Стаби́льные элемента́рные части́цы — элементарные частицы, имеющие бесконечно большое время жизни в свободном состоянии.
Стабильными элементарными частицами являются частицы, имеющие минимальные массы при заданных значениях всех сохраняющихся зарядов (электрический, барионный, лептонный заряды) (протон, электрон, фотон, нейтрино, гравитон и их античастицы). Есть гипотеза о нестабильности протона и антипротона — распад протона.

Нестабильные элементарные частицы 

Все остальные элементарные частицы нестабильны, то есть самопроизвольно распадаются на другие частицы в свободном состоянии. Экспериментально установлено, что вероятность распада нестабильной элементарной частицы не зависит от продолжительности её существования и времени наблюдения за ней. Предсказать момент распада данной элементарной частицы невозможно. Можно предсказать лишь среднее время жизни большого числа частиц одного вида. Вероятность  того, что частица распадется в течение ближайшего короткого промежутка времени  равна  и зависит лишь от постоянной  и не зависит от предыстории. Этот факт является одним из подтверждений принципа тождественности элементарных частиц. Получаем уравнение для зависимости числа частиц от времени: , . Решение этого уравнения имеет вид:  , где  - число частиц в начальный момент. Таким образом, время жизни нестабильной элементарной частицы является случайной величиной с экспоненциальным законом распределения. 

Например, нейтрон распадается по схеме: , заряженный пи-мезон распадается на мюон и нейтрино: и т.д.

Многие элементарные частицы распадаются несколькими способами. Например, лямбда-гиперон c относительной вероятностью  распадается на протон и отрицательный пи-мезон  и с вероятностью  - на нейтрон и нейтральный пи-мезон .

Все самопроизвольные распады типа  являются экзотермическими процессами (часть начальной энергии покоя превращается в кинетическую энергию образовавшихся частиц) и могут протекать только при условии . Здесь  - масса исходной частицы,  - массы образовавшихся частиц. Например, при распаде нейтрона энерговыделение составляет:  Мэв.    

Явление распада элементарной частицы не означает, что она состоит из частиц, образующихся после её распада. Распад элементарной частицы не является процессом её механического деления на части, а представляет собой процесс исчезновения одних частиц и рождения других, свидетельствующий о сложности элементарных частиц, о неисчерпаемости их свойств, о немеханическом характере их поведения.

Нестабильность частиц является одним из проявлений свойства взаимопревращаемости частиц, являющегося следствием их взаимодействий: сильного, электромагнитного, слабого, гравитационного. Распад нестабильных элементарных частиц происходит вследствие их взаимодействия с нулевыми колебаниями того поля, которое ответственно за их распад. Взаимодействия частиц вызывают превращения частиц и их совокупностей в другие частицы, если такие превращения не запрещены законами сохранения энергии, импульса, момента количества движения, электрического заряда, барионного заряда и др.

Время жизни элементарных частиц 

Важной характеристикой элементарных частиц, наряду с массой, спином, электрическим зарядом является их время жизни. Временем жизни называется постоянная  в законе экспоненциального распада: .  Например, время жизни нейтрона  сек, время жизни заряженного пи-мезона  сек. Время жизни  нестабильных частиц зависит от вида взаимодействия, вызывающего их распад. Наибольшие времена жизни имеют элементарные частицы, чей распад вызван слабым взаимодействием (нейтрон -  сек, мюон -  сек, заряженный пион -  сек, гиперон -  сек, каон -  сек). Меньшие времена жизни имеют элементарные частицы, чей распад вызван электромагнитным взаимодействием (нейтральный пион -  сек, эта-мезон -  сек). Наименьшие времена жизни имеют резонансы -  сек.

Из CPT-инвариантности следует, что времена жизни частиц и античастиц равны. Это утверждение экспериментально проверено с точностью, не превышающей 10-3.

Для короткоживущих частиц (резонансов) вместо времени жизни используется ширина, обладающая размерностью энергии: . Это следует из соотношения неопределённостей между энергией и временем . Например, масса нуклонной изобары  равна 1236 Мэв, а её ширина - 120 Мэв ( с), что составляет около 10% от массы.

Вероятность распада  характеризует интенсивность распада нестабильных частиц и равна доле частиц некоторого ансамбля, распадающейся в единицу времени: , где  - время жизни элементарной частицы. 

Многие элементарные частицы имеют несколько способов распада. В этом случае общая вероятность распада частицы за некоторое время равна сумме вероятностей распада по различным способам: , где  - число способов распада,  - время жизни. Относительная вероятность распада по -му способу равна: . Независимо от числа типов её распада, элементарная частица всегда имеет только одно время жизни . 

Время жизни элементарной частицы  и её период полураспада  связаны соотношением: .

Время жизни достаточно долго живущих (до  сек) элементарных частиц измеряется непосредственно, по её скорости и расстоянию, которое она пролетает до распада. Для частиц с очень малыми временами жизни время жизни измеряют, определяя вероятность распада по зависимости сечения процесса от энергии (формула Брейта — Вигнера).

Осцилляции элементарных частиц 
Переходы из состояния одной частицы в состояние другой частицы без испускания других свободных частиц называются осцилляциями. Примером осцилляции являются превращения нейтральных каонов из частицы в античастицу и обратно .

Примечания

Литература 
 

Физика элементарных частиц

Элементарные частицы по времени жизни